Села:
 Зразкове — Запорізька область, Більмацький район
 Зразкове — Запорізька область, Михайлівський район

 Зразкове — колишнє село Олександрійського району Кіровоградської області, зняте з обліку в 2010 році

Селище:
 Зразкове — Луганська область, Луганська міська рада